Uncovered ( für „unbedeckt“ oder „ungeschützt“) bezeichnet:

 Originaltitel des Films Geheimnisse aus dem Jahr 1994
 Uncovered (Album), Musikalbum von Robin Schulz
 Uncovered (Film), Film von 2004
 Uncovered (Fernsehsendung), Reportagereihe auf ProSieben